Némédia est un jeu de rôle écrit par Guy-François Evrard alias Geoff, et édité par la Boîte à Polpette en 2004.

C'est un jeu épique dont l'action se situe à l'époque des légendes celtiques dans un univers chimérique où se côtoient dieux, héros et créatures fabuleuses. L'univers est surtout basé sur les mythes celtes en dehors de la chrétienté et s'inspire principalement des mythes relatés dans les sagas irlandaises.

Ce thème n'avait pas été abordé par un jeu français depuis Légendes celtiques dans les années 1980.

Une deuxième édition a été rédigée, dirigée et écrite en grande partie par Guy-François Evrard qui fut aidé par une équipe comprenant entre autres les auteurs Groumphillator Hammer Smashed Face et Pyromago . Elle attend toujours d'être publiée.

Lien externe 

 Site internet donnant de nombreuses informations et ressources pour ce jeu.

Nemedia
Jeu de rôle français
Jeu de rôle paru dans les années 2000